Operation kan være:
 Operation (matematik)
 Operation (lægevidenskab)
 Operation (militær)
 Et synonym for aktion